Cioni ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Cioni (1918–1973), italienischer Opernsänger (Bass)
 Cesare Cioni (1859–1901), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Daniele Cioni (1959–2021), italienischer Sportschütze
 Dario Cioni (* 1974), italienischer Radsportler
 Giuseppe Cioni (1880–1943), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Maik Cioni (* 1979), deutsch-italienischer Wasserballspieler und Radrennfahrer
 Primetta Cioni (1883–1970), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Renato Cioni (1929–2014), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Vittorio Cioni (1900–1981), italienischer Ruderer